Le championnat du monde de snooker 2011 a lieu du 16 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix

Préqualifications 
Les préqualifications ont eu lieu le  à l’English Institute of Sport de Sheffield.





Qualifications 

Les quatre premiers tours des qualifications ont eu lieu du 4 au  à l’English Institute of Sport de Sheffield. Le dernier tour des qualifications a eu lieu les 12 et  au même endroit.



Tours 2 à 5

Tableau principal

Demi-finales 
 Judd Trump 17 - 15 Ding Junhui 

 SS : Score de la session ; SC : Score cumulé ; Entre parenthèses les centuries et demi-centuries éventuels.

 Mark Williams 14 - 17 John Higgins 

 SS : Score de la session ; SC : Score cumulé ; Entre parenthèses les centuries et demi-centuries éventuels.

Finale 
 Judd Trump 15 - 18 John Higgins

Centuries

Centuries des qualifications 
Il y a eu 73 centuries durant les qualifications. 

 141 James Wattana
 135, 108, 106, 100 Xiao Guodong
 133, 125, 124, 120, 103 Sam Baird
 132, 129, 118, 118, 115 Jamie Burnett
 130, 114 Kurt Maflin
 130 Rory McLeod
 129 David Gilbert
 129 Matthew Stevens
 127 Anthony McGill
 127 Liu Chuang
 127, 122 Ryan Day
 126, 114 Stuart Bingham
 124 Joe Swail
 124 Gerard Greene
 123, 113 Michael Holt
 123, 101, 100 Matthew Selt
 122 Ian McCulloch
 121 Jack Lisowski
 119, 115, 100, 100 Patrick Wallace
 117 Liu Song
 116 Andy Hicks
 113, 112, 107 Kuldesh Johal

 113, 112 David Gray
 112 Thanawat Thirapongpaiboon
 112 James McBain
 112 Tom Ford
 111 Jamie O'Neill
 111 Barry Pinches
 111 Jimmy Robertson
 109, 103 Paul Davison
 109, 102 Ken Doherty
 108 Stephen Rowlings
 108, 101 Dominic Dale
 107, 105 Michael White
 106, 100 Fergal O'Brien
 105, 101 Steve Davis
 105 Stephen Lee
 103 Anthony Hamilton
 102 Kyren Wilson
 101 Zhang Anda
 101 Mike Dunn
 101 Liang Wenbo
 100 Judd Trump

Centuries du tournoi final 
Il y a eu 74 centuries durant le tournoi final.

 138, 128, 121, 119, 117, 114, 102 Ding Junhui
 138 Mark King
 137, 125, 115, 113, 109, 106, 105, 104, 103 Mark Williams
 135, 132, 131, 124, 123, 121, 120, 113, 101 John Higgins
 134, 101 Stuart Bingham
 133, 117, 114 Stephen Hendry
 129, 127, 125, 124, 117, 108, 107, 100 Mark Selby
 128, 119, 116, 115, 113, 105, 100 Ronnie O'Sullivan
 127, 100 Neil Robertson 
 123, 122, 110, 108, 105, 104, 104, 103, 102, 102 Judd Trump 
 122, 120, 111, 102 Graeme Dott 
 117 Barry Hawkins 
 115, 112, 104 Allister Carter 
 115, 100 Marco Fu
 114, 103, 102, 100 Mark Allen 
 101 Stephen Lee 
 100 Shaun Murphy

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 
  Récapitulatifs des centuries
  Scores en direct

2011
Snooker
Snooker 2011
Sport en Angleterre en 2011
Snooker en 2011
Sport en avril 2011
Sport en mai 2011